Ancón, paratge rural de l'Argentina;
 Ancón, municipi de Cuba;
 Ancón, població d'Equador;
 Ancón, campament miner i primer pou petrolier de l'Equador;
 Ancón, corregiment de Panamà;
 Cerro Ancón, eminència de Panamà;
 Districte d'Ancón, districte de la província de Lima, Perú;
 Ancón, primer vaixell a creuar el Canal de Panamà;
 Ancón de Sardinas, badia de l'oceà Pacífic entre Colòmbia i Equador.
 Tractat d'Ancón, signat entre Xile i Perú.
 Ancón, jaciment arqueològic
 Cultura d'Ancón, cultura pre-incaica 

Pàgines de desambiguació